Драган Стоисавлевич (; родился 25 ноября 2003) — сербский футболист, нападающий клуба «Вождовац».

Клубная карьера 
30 ноября 2019 года дебютировал за «Вождовац», выйдя в стартовом составе в матче сербской Суперлиги против «Црвены звезды». Его дебют в турнире состоялся через пять дней после шестнадцатилетия; таким образом, он стал самым молодым игроком в истории сербской Суперлиги. 12 июня 2020 года Драган забил свой первый гол за «Вождовац» в матче сербской Суперлиги против «Рада», став третьим в списке самых молодых авторов голов в истории турнира. На тот момент ему было 16 лет, 6 месяцев и 19 дней, он уступил только Душану Влаховичу и Луке Йовичу.

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Сербии до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте сербской Суперлиги

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Вождовац»